Yellowwood est en anglais le nom vernaculaire donné à différentes essences forestières. Le nom est composé de Yellow (jaune) et Wood (bois), que l'on retrouve aussi derrière le nom vernaculaire en langue française «  ».

Liste par lieux d'origine

Europe et Nord de l'Afrique 
 Frangula alnus (Bourdaine), Frangula caroliniana;
 Rhus coriaria (Sumac des corroyeurs)
 Berberis vulgaris (épine-vinette);

Amérique 
 Cladrastis kentukea spp., Un arbre indigène du sud-est des États-Unis d'Amérique, Kentucky yellowwood;
 Euxylophora paraensis, Brazilian yellowwood, yellowheart;
 Zanthoxylum spp., Zanthoxylum americanum, un arbuste d'Amérique du Nord, little yellowwood;
 Maclura pomifera (Oranger des Osages), un fruit de la famille des Moracées.
Cornus sericea (Syn.: Cornus stolonifera) (Cornouiller soyeux); Amérique du nord

Afrique 
 Afrocarpus spp., Un genre de conifères originaire d'Afrique, Afrocarpus falcatus (Syn.: Podocarpus falcatus ), common, smooth-barked, bastard, small-leaved yellowwood, Afrocarpus gracilior (Syn .: Podocarpus gracilior ),  East African yellowwood, Outeniqua yellowwood. D'après Farjon Afrocarpus falcatus serait serai appelé yellowwood de manière inapropriée, ce nom étant plutôt attribué à Podocarpus latifolius; 
 Annickia spp., African yellowwood;
 Podocarpus latifolius, Real yellowwood, est un des emblèmes nationaux de l'Afrique du Sud.

Asie et Australasie 
 Maackia amurensis, Chinese yellowwood; 
 Cladrastis delavayi (Syn .: Cladrastis sinensis ), Chinese yellowwood; 
 Alstonia spectabilis, Milky yellowwood;
 Coprosma linariifolia, un arbuste ou petit arbre de Nouvelle-Zélande; 
 Ochrosia, un genre de la famille des Apocynacaeae originaire d'Asie du Sud-Est, d'Australie et du Pacifique;
 Sarcomelicope simplicifolia (Big Yellowwood), un petit arbre de la forêt tropicale d'Australie dans la famille des Rutacées; 
 Flindersia xanthoxyla, un grand arbre de la forêt tropicale d'Australie dans la famille des Rutacées;
 Zanthoxylum ovalifolium et pour le thorny yellowwood, Zanthoxylum pinnatum, Zanthoxylum brachyacanthum ou Zanthoxylum piperitum

Sur plusieurs continents 
 Podocarpus spp., Un genre de conifères de la famille des Podocarpaceae, Breede River yellowwood, Podocarpus henkelii, Henkel's, Falcate, Drankensberg, Natal, long-leaved,(est) Griqualand yellowwood, Podocarpus guatemalensis, British Honduras yellowwood, Podocarpus latifolius, r real, true, broad-leaved, upright yellowwood;
 Cladrastis spp., un genre d'arbres de la famille des Fabacées;

Autres 
 Cassine crocea, yellowwood, saffron wood; 
 Cotinus coggygri (Syn.: Rhus cotinus); 
 Rhodosphaera spp., Rhodosphaera rhodanthema, deep yellowwood;

Notes et références

Articles connexes 
  
 , une forêt d'État dans le comté de Brown, Indiana 
 Redwood
 Yellow pine

Bois
Bois d'œuvre
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu